

Cinema 
 Blow Job – film del 1964 diretto da Andy Warhol
 Blow Job - Dolce lingua – film del 1980 diretto da Alberto Cavallone

Varie 
 Blowjob – cocktail
 Blow job o blowjob – espressione colloquiale in lingua inglese per fellatio o pompino